Босански-Дубочац (, , ) — населенный пункт (деревня) в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Босански-Дубочаце проживало 556 человек.

Население 
В населении деревни преобладают мусульмане (боснийцы) и хорваты.

Национальный состав 
1991 год:
 сербы — 2 (0,35 %);
 хорваты — 195 (35,07 %);
 югославы — 44 (7,91 %);
 мусульмане — 306 (55,03 %);
 другие — 9 (1,61 %).

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской